|-
| 133001 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133002 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133003 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133004 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133005 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133006 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133007 Audreysimmons ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 133008 Snedden ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 133009 Watters ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 133010 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133011 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133012 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 133013 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 133014 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133015 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133016 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133017 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133018 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133019 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133020 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133021 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133022 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133023 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133024 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133025 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133026 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133027 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 133028 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133029 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133030 - ||  || 13 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133031 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133032 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133033 - ||  || 27 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133034 - ||  || 28 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 133035 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133036 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133037 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133038 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133039 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133040 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133041 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133042 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133043 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133044 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133045 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133046 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133047 - ||  || 1 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133048 - ||  || 4 februarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133049 - ||  || 24 februarie 2003 ||  || 
|-
| 133050 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133051 - || 2003 EH || 2 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133052 - ||  || 2 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133053 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133054 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133055 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133056 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133057 - ||  || 11 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133058 - ||  || 11 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133059 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133060 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133061 - ||  || 22 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133062 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133063 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133064 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133065 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133066 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 133067 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 133068 - ||  || 21 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133069 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133070 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133071 - ||  || 27 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133072 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133073 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133074 - ||  || 21 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133075 - ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133076 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133077 - ||  || 4 mai 2003 || Kleť || , 
|-
| 133078 - ||  || 5 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133079 - ||  || 11 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133080 - ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133081 - ||  || 25 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133082 - ||  || 29 mai 2003 ||  || 
|-
| 133083 - ||  || 22 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133084 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133085 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133086 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133087 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133088 - ||  || 26 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133089 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133090 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133091 - ||  || 29 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133092 - ||  || 27 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133093 - || 2003 NP || 1 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133094 - ||  || 5 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133095 - ||  || 7 iulie 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 133096 - ||  || 8 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133097 - ||  || 8 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133098 - ||  || 7 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133099 - ||  || 3 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133100 - ||  || 18 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-